Абревіатура АП або 'Ап може означати:  
Авторське право
Антенний підсилювач
Адміністрація президента різний країн, як то, наприклад, України, США та ще декількох країн, що розташовані на на схід чи північ від України.
Ангіопатія
Ангіопластика
Адміністративне право
Адміністративне приміщення
Адміністративне правопорушення